Cacia peut faire référence à :
 Cacia, un genre d'insectes coléoptères de la famille des Cerambycidae ; 
 Cacia (Aveiro), une commune (freguesia, en portugais) de la municipalité d'Aveiro au Portugal ;
 Daniele Cacia (né en 1983), un joueur de football italien.